Mistrzostwa Europy U-18 w Rugby 7 Mężczyzn 2016 – pierwsze mistrzostwa Europy U-18 w rugby 7 mężczyzn, oficjalne międzynarodowe zawody rugby 7 o zasięgu kontynentalnym organizowane przez Rugby Europe mające na celu wyłonienie najlepszej w Europie męskiej reprezentacji narodowej złożonej z zawodników do lat osiemnastu; następca mistrzostw Europy do lat dziewiętnastu. Zostały rozegrane w formie dwóch dwunastozespołowych turniejów w hierarchicznie ułożonych dywizjach w dniach 17–18 września 2016 roku w Bukareszcie i Ostrzyhomiu.

Mistrzem Europy została reprezentacja Irlandii, miejsce najsłabszej w gronie elity Mołdawii zajął w kolejnej edycji zwycięzca turnieju Trophy – Litwa.

Informacje ogólne 
Na kongresie Rugby Europe w lipcu 2015 roku podjęto decyzję o zastąpieniu po trzech edycjach mistrzostw Europy do lat dziewiętnastu zawodami w kategorii do lat osiemnastu. Dwadzieścia cztery uczestniczące reprezentacje zostały podzielone na dwie hierarchicznie ułożone dwunastozespołowe dywizje – Championship i Trophy – i rozstawione w nich na według wyników osiągniętych w ME U-19 2015. Przystępujące do turnieju reprezentacje mogły liczyć maksymalnie dwunastu zawodników urodzonych w latach 1998–1999.

W fazie grupowej spotkania toczone były bez ewentualnej dogrywki, za zwycięstwo, remis i porażkę przysługiwały odpowiednio trzy, dwa i jeden punkt, brak punktów natomiast za nieprzystąpienie do meczu. Po jej zakończeniu ustalany był ranking – pierwsze osiem zespołów awansowało do ćwierćfinałów, pozostała czwórka walczyła zaś o Bowl. W przypadku tej samej liczby punktów ich lokaty miały być ustalane kolejno na podstawie:
 wyniku meczów pomiędzy zainteresowanymi drużynami;
 lepszego bilansu punktów zdobytych i straconych;
 lepszego bilansu przyłożeń zdobytych i straconych;
 większej liczby zdobytych punktów;
 większej liczby zdobytych przyłożeń;
 rzutu monetą.

W przypadku remisu w fazie pucharowej, organizowana miała być dogrywka składająca się z dwóch pięciominutowych części, z uwzględnieniem reguły nagłej śmierci. Jedynie mecz finałowy składa się z dwóch dziesięciominutowych części, w pozostałych zaś spotkaniach połowa meczu obejmuje siedem minut.

Championship 
Zawody rozegrano na Stadionul Arcul de Triumf w Bukareszcie, a wstęp na nie był bezpłatny. Najlepszą drużyną dwudniowych zawodów okazała się Irlandia.

Faza grupowa

Grupa A

Grupa B

Grupa C

Faza pucharowa

Cup + Plate

Bowl

Klasyfikacja końcowa

Trophy 
Zawody rozegrano na stadionie Rugby Club Hotel w Ostrzyhomiu i triumfowali w nich Litwini, którzy w finale pokonali Szwedów.

Faza grupowa

Grupa A

Grupa B

Grupa C

Faza pucharowa

Cup + Plate

Bowl

Klasyfikacja końcowa

Przypisy

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 Strona Rugby Europe 

2016
2016 w rugby union
2016 w Rumunii
2016 na Węgrzech
Rugby union w Rumunii
Rugby union na Węgrzech
Zawody sportowe w Bukareszcie
Ostrzyhom